Heritage (engl.: ‚Erbe‘, ‚Erbschaft‘) steht für:
 Heritage (Band), eine ehemalige englische New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Band
 Heritage (Opeth-Album), ein Album von Opeth
 Heritage (Earth,-Wind-&-Fire-Album), ein Album von Earth, Wind & Fire
 Heritage (Eddie-Henderson-Album), ein Album von Eddie Henderson
 Heritage (Film), australischer Film aus dem Jahr 1935
 Heritage (Rose), Englische Rose, gezüchtet von David Austin (1984)
 Jonathan P. Heritage (* 1944), US-amerikanischer Physiker
 Heritage Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Heritage (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
  Heritage Cup, Box-Lacrosse-Turnier
 Heritage-Film, Genre des Historienfilms

Orte in den USA:
 Heritage Court (Arizona)
 Heritage Creek (Kentucky)
 Heritage Highlands (Arizona)
 Heritage North Ranch (Arizona)
 Heritage Square Number 2 Colonia (Texas)
 Heritage Terrace (Arizona)

Siehe auch:

 Heritage Hills (Begriffsklärung)
 Heritage Village (Begriffsklärung)